

Patronymie
Anke Möhring (1969-), nageuse est-allemande ;
Charlotte Möhring (1887, 1970), pilote allemande ;
Kurt Möhring (1900-1944), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Paul Heinrich Gerhard Möhring (1710-1792), médecin, botaniste et zoologiste allemand ;
Wotan Wilke Möhring (1967- ), acteur allemand.